Caio Avídio Heliodoro (c. 100–142) -  político romano e notável orador, prefeito do Egito.
Heliodoro de Lárissa (século III) - matemático grego.
Heliodoro de Emesa (século III) - escritor grego.
Heliodoro de Alexandria (século V) - filósofo neoplatônico grego. 
Heliodoro de Almeida Franco (1835-1875) - ator de teatro português.

Ver também
 Heliodora (desambiguação)

Desambiguações de história